Ahlmark är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Almark. Enligt offentlig statistik från 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ahlmark 191
 Almark 4
Tillsammans blir detta 195 personer.

Personer med efternamnet Ahlmark
 Anders Ahlmark (född 1944), svensk kartograf
 Axel Ahlmark (1913–1986), svensk hygieniker
 Ebba Ahlmark-Hughes (född 1929), svensk skulptör
 Jonatan Ahlmark (född 1981), målare, konsthantverkare och arkitekt
 Kristina Ahlmark Michanek (född 1938), svensk författare
 Lars Ahlmark (1935–2008), svensk politiker, moderat
 Per Ahlmark (1939–2018), svensk politiker, folkpartist
 Sigurd Ahlmark (1893–1963), svensk advokat

Se även
 Ahlmark Lines, rederi hemmahörande i Karlstad

Källor

Svenska efternamn